Ghost ( für Geist) steht für:
 Ghost (Album), Album des Devin Townsend Project (2011)
 Ghost (Band), schwedische Heavy-Metal-Band
 Ghost (Blogging-Plattform), freie Software zum Erstellen von Weblogs
 Ghost (EP), EP von Long Distance Calling (2021)
 Ghost, deutscher Titel Ghost – Nachricht von Sam, US-amerikanischer Spielfilm von Jerry Zucker (1990)
 Ghost (Lied), Lied der Sängerin Jamie-Lee Kriewitz (2015)
 The Ghost, deutscher Titel Ghost (Roman), Roman von Robert Harris (2007)
 Ghost (Sänger), jamaikanischer Dancehall-Sänger 
 Ghost (Software), Softwareprodukt zum Erstellen von Speicherabbildern von Datenträgern
 Ghøst, viertes Soloalbum des österreichischen Rappers RAF Camora (2016)
 G4L (Ghost für Linux), Softwareprodukt zur Datensicherung
 Rolls-Royce Ghost, Luxuslimousine von Rolls-Royce Motor Cars
 Pseudonym des Metal-Sängers Ivan Moody (Sänger) (* 1980)
 Ghost (1987), Möbeldesign von Cini Boeri

Siehe auch:
 GOST, Begriffsklärung
 GHOST-Bikes, deutscher Fahrradhersteller
 Ghost Beach, US-amerikanische Elektropop-Band
 Ghosts, Begriffsklärung